Diamond Glacier kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Diamond Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Diamond Glacier (glaciär i Kanada), British Columbia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar